Орман — фамилия. Известные носители:
 
 Орман, Анарбек Онгарулы (род. 1971) — казахстанский государственный деятель.
 Орман, Эдуард Рафаилович (1945—2008) - российский актёр, художник, деятель кино.